Komuna je označení různých druhů a způsobů samosprávy, obvykle města. Komuna obvykle spravuje majetek, který je v kolektivním vlastnictví jejích členů. V mnoha zemích je místní jazyková verze slova komuna synonymem pro obec. Komuny jsou jednotkou územního členění například v Albánii, Dánsku či Itálii.

Související články 
 Středověká komuna
 Pařížská komuna
 Kantovská komuna
 Estonská pracovní komuna

Obce
Sídla